Caliópio (gramático) - gramático ou advogado do 
 Caliópio (retor) - retor romano do 
 Caliópio (governador da Bitínia) - governador romano do 
 Caliópio (mestre das epístolas) - mestre das epístolas do 
 Caliópio (governador da Macedônia) - governador romano do 
 Caliópio (conde) - conde bizantino do 
 Caliópio (governador do Egito) - governador bizantino do 
 Caliópio (presidente) - presidente bizantino do 
 Caliópio (servador) - oficial bizantino do 
 Caliópio (homem claríssimo) - homem claríssimo do 
 Caliópio (prefeito pretoriano) - oficial bizantino do 
 Caliópio (patrício) - patrício bizantino do